Обольяновская волость — волость в составе Дмитровского уезда Московской губернии. Существовала в 1917—1929 годах. Центром волости было село Обольяново.

История 
Обольяновская волость была образована в составе Дмитровского уезда в 1917 году.

По данным 1918 года в Обольяновской волости было 11 сельсоветов: Гульневский, Каменский, Клусовский, Кульпинский, Левковский, Обольяновский, Ольговский, Сафоновский, Селивановский, Храбровский и Языковский.

В 1921 году Гульневский с/с был присоединён к Каменскому, а Селивановский — к Храбровскому. Тогда же был создан Шиховский с/с.

В 1926 году из части Ольговского с/с были образованы Ново-Карцевский и Попадьинский с/с, из части Храбровского — Путятинский, из части Каменского — Удинский.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1929 году Обольяновская волость была упразднена.

Примечания 

Волости Дмитровского уезда Московской губернии